Tozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Tozzi (* 1624 (?); † 1681), italienischer Maler und Bildhauer
 Angelo Tozzi (* 1949), italienischer Schwimmer 
 Antonio Tozzi (1736–1812), italienischer Opernkomponist
 Carlos Tozzi († 2014), argentinischer Rugbyfunktionär und Rugbyschiedsrichter
 Fausto Tozzi (1921–1978), italienischer Schauspieler
 Federigo Tozzi (1883–1920), italienischer Schriftsteller
 Giorgio Tozzi (1923–2011), US-amerikanischer Sänger (Bass)
 Humberto Tozzi (1934–1980), brasilianischer Fußballspieler
 Marco Antônio Lemos Tozzi (Catê; 1973–2011), brasilianischer Fußballspieler
 Mario Tozzi (Maler) (1895–1979), italienischer Maler
 Mario Tozzi (Geologe) (* 1959), italienischer Geologe
 Roberto Tozzi (* 1958), italienischer Sprinter
 Silvio Tozzi (1908–1986), italienischer Ringer 
 Tahyna Tozzi (* 1986), australische Schauspielerin
 Umberto Tozzi (* 1952), italienischer Musiker